Шко́ла № 11:

 Школа № 11 (Иркутск)
 Школа № 11 (Мариуполь)
 Школа № 11 (Мелитополь)
 Школа № 11 (Обнинск)
 Школа № 11 (Таллин)